Нови Жедник, село у општини Суботица
 Стари Жедник, село у општини Суботица